

Patronyme 

Catherine Hamlin (1924–2020), obstétricienne et gynécologue australienne ;
Denny Hamlin (né en 1980), pilote automobile américain ;
Erin Hamlin (née en 1986), lugeuse américaine ;
Frank R. Hamlin (1935–2000), spécialiste de l'onomastique, de la philologie romane ;
Frederick Hamlin (1881-1951), coureur cycliste britannique ;
Hannibal Hamlin (1809-1891), homme politique américain.

Toponyme 

 Hamlin, ville située au Kansas ;
 Hamlin (Maine) ;
 Hamlin, ville dans l’État de New York ;
 Hamlin, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Hamlin, une ville au Texas ;
 Hamlin (Virginie-Occidentale) ;
 Comté de Hamlin dans le Dakota du Sud ;
 Hamlin, une communauté non constituée en municipalité et une ville fantôme, du comté d'Audubon en Iowa.

Voir aussi